El món de One Piece és el lloc on transcorren les aventures del manga i l'anime creades per Eiichiro Oda. Aparentment, és un planeta similar a la Terra, amb la particularitat que és un món cobert d'aigua, encara que existeixen una gran quantitat d'illes per tots els oceans d'aquest món.

Aquest món està dividit principalment en quatre grans oceans: l'East Blue, el North Blue, el West Blue i el South Blue. Es divideixen entre ells per l'únic continent del món, la Red Line i per altre gran mar, la Grand Line.

East Blue  

L'oceà d'East Blue és el lloc on té lloc la primera gran saga de la sèrie One Piece i on es formarà la tripulació dels Pirates del Barret de Palla. Sembla que a la Grand Line es considera que els pirates procedents d'aquest oceà són de baixa categoria perquè solen tenir recompenses petites. Curiosament, és en aquest oceà on han nascut alguns dels personatges més poderosos i infames com en Monkey D. Luffy, en Roronoa Zoro, en Monkey D. Dragon, en Monkey D. Garp i en Gol D. Roger.

Illa de Dawn 
L'illa de Dawn (ドーン島 Dōn-tō) és l'illa on se situa el Regne de Goa (ゴア王国 Goa Ōkoku), que ocupa tota la seva extensió. És l'illa natal d'en Monkey D. Luffy i el punt de partida de les seves aventures pirates. És una illa amb muntanyes de poca alçada i ocupada en la seva majoria per terres de cultiu, poblets i boscos.

Vil·la dels Molins 
La Vil·la dels Molins (フーシャ村 Fūsha-mura) és el poblet on va néixer i créixer en Luffy i on es va criar l'Ace abans de començar les seves aventures. També és el lloc on van néixer en Monkey D. Garp i en Monkey D. Dragon i on en Luffy va conèixer en Shanks i els Pirates Pèl-Rojos. És un poblet rural situat en un dels extrems del Regne de Goa. El poblet destaca pel gran nombre de molins de vent que s'hi troben. Està governat per l'alcalde , un vell amic d'en Garp. Entre els llocs més notables del poble destaca el bar Partys, propietat de la Makino.

Mont Colubo 
El Mont Colubo (コルボ山 Korubo-yama) és una muntanya coberta de bosc situada darrere la Vil·la dels Molins. És la llar de la Curly Dadan i de la seva banda de bandits. És on es van criar l'Ace i en Luffy i on es van entrenar sota la supervisió de la Dadan.

Bosc de Mig Camí 
El Bosc de Mig Camí (中間の森 Chūkan no Mori) és un bosc situat entre el Mont Colubo i la Terminal Grisa. És un bosc molt perillós ple d'animals gegants i ferotges. És on s'entrenen l'Ace, en Sabo i en Luffy i on construiran casa seva.

Terminal Grisa 
La Terminal Grisa (グレイ・ターミナル Gurei Tāminaru) és un gran abocador d'escombraries situat just al costat de la ciutat de Goa. És ple d'escombraries que la gent de la ciutat no vol. Les persones que hi habiten són gent expulsada de la ciutat, que viuen al marge de la llei i que es dediquen a buscar coses per vendre a la gent de la ciutat. La Terminal Grisa va ser cremada abans de l'arribada d'un Noble del Món. Amb l'incendi també es buscava matar els seus habitants però per sort la majoria van poder fugir a bord del vaixell de l'Exèrcit Revolucionari. Després de la visita del Noble Saint Jalmack, el lloc es va tornar a convertir en un abocador.

Goa 
La ciutat de Goa és la capital del regne homònim. El símbol de la ciutat i el regne és una margarida amb tres plomes, que molts nobles porten com a insígnia. La ciutat està situada al costat del mar i envoltada per altes parets que la separen de la Terminal Grisa, situada just fora de la Gran Porta de la Ciutat. La zona que limita amb la paret s'anomena Ciutat Límit i és on viu la gent més humil. Prop del mar es troba el Centre de la Ciutat, on viuen persones amb més diners i on hi ha la majoria de comerços. Al centre de la ciutat, més elevat que la resta i també limitat per murs alts, s'hi troba la Ciutat Alta, on viu la noblesa del regne. Just al centre de la Ciutat Alta i encara a més alçada hi ha el Palau Reial, on viu la família regent.

Illa de la Cabra 
L'Illa de la Cabra (ゴート島 Gōto-jima) és una illa petita que els Pirates de l'Alvida utilitzaven com a base. És l'illa on en Luffy coneixerà en Coby i on derrotarà l'Alvida.

Shells Town 
Shells Town (シェルズタウン Sheruzu Taun) és una ciutat situada a la Regió Insular de Yotsuba (ヨツバ島海域 Yotsuba-tō Kaiiki) i on viuen la Rika i la seva mare, la Ririka. És on es troba la 153a Base de l'Armada, que estava governada pel Capità Morgan i on en Roronoa Zoro estava empenepresonat. En Luffy i en Coby arriben a aquesta ciutat i alliberen en Zoro i derroten el capità. Després de la detenció d'en Morgan la base queda sota el govern interí del Comandant Ripper. També és el lloc on en Coby i l'Helmeppo comencen la seva carrera a l'Armada com a grumets.

Vil·la de Shimotsuki 
La Vil·la de Shimotsuki (シモツキ村 Shimotsuki Mura) és el poblet on es troba el Dojo Isshin (一心道場 Isshin Dōjō), el dojo d'esgrima japonesa on es va entrenar en Zoro abans de convertir-se en caça-recompenses i pirata. El mestre del dojo és en Koshiro, expert espadatxí i pare de la difunta Kuina. El dojo té un bon nombre d'alumnes, molts dels quals volen convertir-se en pirates després de saber que en Zoro va estudiar allà, malgrat que en Koshiro insisteixi que ell només li va ensenyar esgrima i no com ser un pirata.
 Shimotsuki (霜月 lluna glaçada) és l'antic nom japonès pel mes de novembre.

Orange Town 
Orange Town (オレンジの町 Orenji no Machi) és un poblet situat a l'arxipèlag de les Illes Orgue (オルガン諸島 Orugan Shotō). L'alcalde del poblet és en Boodle. Fundat fa més de 40 anys, gairebé tots els habitants van abandonar el poble quan va ser ocupat pels Pirates d'en Buggy. El poble va ser destruït pels pirates, però va ser reconstruït després que en Luffy i en Zoro derrotessin i expulsessin la tripulació d'en Buggy. Al poble hi destaquen el bar Drinker's Pub, a la terrassa del qual es van instal·lar els pirates, i la botiga de menjar d'animals Pet Food Shop, fundada pel difunt Hocker i reconstruïda i gestionada actualment pel seu gos Chouchou.

Illa dels Animals Estranys 
L'Illa dels Animals Estranys (珍獣の島 Chinjū no Shima) és una petita illa coberta completament per un bosc i habitada per animals estranys, la majoria dels quals són barreges de dos o més animals normals. Quan els Pirates del Barret de Palla arriben a l'illa, l'únic habitat humà és en Gaimon, un pirata atrapat en un cofre des de fa vint-i-dos anys. En Luffy l'ajuda a buscar i obrir els cofres del tresor que en Gaimon havia descobert, però tots eren buits. Més tard l'illa serà visitada per en Buggy, que també es farà amic d'en Gaimon, ja que tots dos són pirates. Dos anys després l'illa té una nova resident, la Sarfunkel, una noia atrapada en un barril.

Syrup Village 
Syrup Village (シロップ村 Shiroppu-mura) és la vil·la natal de l'Usopp, que es troba en una illa de l'arxipèlag de les Illes Gecko (ゲッコー諸島 Gekkō Shotō). L'illa on està situat el poblet està envoltada de penya-segats, i els dos únics punts d'entrada són dues cales situades al nord i al sud del poble. A l'illa hi ha diferents turons i zones boscoses. Els edificis més destacats del poblet són el restaurant Meshi i la mansió on viuen la Kaya, l'amiga d'infància de l'Usopp, i el seu servent Merry, el constructor del Going Merry.

Restaurant Baratie 
El Baratie (バラティエ Baratie) és un vaixell restaurant fundat i gestionat per l'expirata Zeff. Normalment dona voltes per la Regió de Sambas (サンバス海域 Sanbasu Kaiiki) de l'oceà d'East Blue, propera al Cinturó de la Calma i a la Grand Line. És en aquest vaixell on en Sanji va créixer i on va entrenar-se com a cuiner i lluitador. El Baratie és un vaixell força gran de forma ovalada amb dos pals i la proa en forma de cap de peix. Té tres cobertes: a la coberta inferior és on hi ha el restaurant, a la coberta mitjana hi ha la cuina i a la coberta superior els dormitoris dels cuiners. Als costats hi té dues plataformes submergibles de fusta en forma d'aletes que es fan servir per estabilitzar el vaixell durant les tempestes i com a plataforma per lluitar contra les tripulacions pirates que volen atracar el vaixell. La proa es pot separar de la resta de la nau per formar una unitat d'atac mòbil anomenada Sabagashira I, que es mou pedalejant i que té canons dins la boca de peix.
Dos anys després el Baratie s'ha ampliat amb diferents pisos i ha inaugurat dos vaixells més: el Sister Anko (シスターアンコー Shisutā Ankō), un submarí de vidre de dos pisos en forma de rap on se serveixen postres, i el vaixell teppanyaki Nasugasira (ナスガシラ号 Nasugashira-gō).
 L'autor de la sèrie Eichiro Oda va treballar a mitja jornada en un restaurant anomenat "Baratei" (薔薇亭 Bara-tei, que significa literalment "Arbre de Roses"). "Anko" (アンコウ ankō) significa "rap" en japonès, però "anko" (餡 anko) també pot significar "pasta de mongetes vermelles", una pasta feta de mongetes dolces que es fa servir habitualment en els dolços xinesos, japonesos i coreans. "Nasugasira" vol dir "Cap Albergínia" en japonès, una referència al sobrenom que en Zeff utilitzava amb en Sanji, "Petita Albergínia".

Illes Conomi 
Les Illes Conomi (コノミ諸島 Konomi Shotō) formen l'arxipèlag on van créixer la Nami i la Nojiko. Són conegudes pels seus arrossars i camps de tarongers.

Vil·la de Cocoyashi 
La vil·la de Cocoyashi (ココヤシ村 Kokoyashi-mura) és el poblet on van criar-se la Nami i la Nojiko. Està situat al centre de l'illa més gran de l'arxipèlag. És un poblet de cases enjardinades i palmeres a tocar del mar. És on hi ha la casa on viu la Nojiko, la plantació de tarongers de la Bell-Mère i la caserna d'en Genzo.
 "Cocoyashi" significa "coco" en japonès.

Arlong Park 
Arlong Park (アーロンパーク Āron Pāku) era la base d'operacions dels Pirates de l'Arlong, situada a l'oest de la Vil·la de Cocoyashi. La construcció era a tocar de l'aigua i tenia una piscina connectada amb el mar. L'edifici estava envoltat per un mur i consistia en diferents pisos coronats per la bandera pirata de l'Arlong. Al primer pis de l'edifici hi havia la sala d'armes i al segon l'habitació on la Nami era obligada a dibuixar mapes. El disseny d'Arlong Park recorda al Sabaody Park, el parc d'atraccions de l'arxipèlag Sabaody, que els components de la tripulació pirata sempre havien volgut visitar de petits.

Vil·la de Gosa 
La Vil·la de Gosa (ゴサの町 Gosa no Machi) era un poblet a l'est de la Vil·la de Cocoyashi que va ser destruït pels Pirates de l'Arlong dues setmanes abans que els Pirates del Barret de Palla arribessin a l'illa.

Loguetown 
Loguetown (ローグタウン Rōgutaun) és una ciutat situada a les Illes Polestar. La ciutat ocupa la pràctica totalitat de l'illa on es troba. Està situada just al nord del Cinturó de la Calma i al nord-est de la Muntanya Inversa, pel que és un lloc de parada obligada pels pirates que es dirigeixen a la Grand Line per reposar menjar i aigua i obtenir informació, però d'ençà que l'Smoker va ser nomenat cap de la guarnició de la ciutat molts pirates han estat capturats abans d'arribar a la Grand Line. La ciutat té un clima càlid i assoleiat, amb tempestes de tant en tant.
Loguetown és la ciutat on va néixer en Gol D. Roger, el Rei dels Pirates, i on també va ser executat. Per aquesta raó també se la coneix com "la ciutat del principi i la fi" (始まりと終わりの町 Hajimari to Owari no Machi).
Els principals punts d'interès de la ciutat són la Plataforma d'Execució on en Gol D. Roger va ser decapitat (va ser destruïda per un llamp quan en Luffy estava a punt de morir), la Base de l'Armada a la ciutat, la botiga d'espases regentada per l'Ippon-Matsu, on en Zoro va trobar dues espases per substituir les destruïdes per en Mihawk; i el mercat de queviures, on els pirates compren tots els productes necessaris per omplir les bodegues dels vaixells. A la sèrie d'animació també apareix el Gold Roger Bar, un bar que era el més popular de la ciutat i on els pirates se solien reunir, en Roger inclòs. Després de la seva execució només hi van soldats de l'Armada. El propietari del bar es diu Raoul.
 El nom de la ciutat deriva de les paraules angleses "prologue" (pròleg) i "epilogue" (epíleg), que marquen l'inici i la fi dels llibres. El disseny de la ciutat està basat en el centre històric de Florència.

Illa de Kumate 
L'Illa de Kumate (literalment "Illa de l'Urpa d'Ós") és una petita illa habitada per la tribu Kumate, una tribu de caníbals. És l'illa on la tripulació d'en Buggy el Pallasso fa un "funeral" pel seu capità perdut i on en Buggy recuperarà les parts del cos que havia perdut en el combat contra en Luffy i on retrobarà la seva tripulació.

Illa de Mirrorball 
L'Illa de Mirrorball (ミラーボール島 (アイランド) Mirābōru Airando) és l'illa on es coneixen en Jango i en Fullbody i on els dos participaran en un concurs de ball que guanyarà en Jango i en Fullbody quedarà segon. L'illa està coronada per una gran volta en forma de bola de miralls de discoteca.

Tequila Wolf 
Tequila Wolf (テキーラウルフ Tekīra Urufu) és un país de l'oceà d'East Blue. La Robin és enviada aquí per en Bartholomew Kuma durant els esdeveniments de l'Arxipèlag Sabaody. Aquest país és el lloc on s'està construint un pont gegant des de fa 700 anys per ordres dels Nobles del Món. Sembla que l'objectiu d'aquest pont és unir diverses illes. Els encarregats de construir aquest pont són esclaus que són criminals o gent de països no aliats amb el Govern Mundial. Més tard l'illa serà atacada per l'Exèrcit Revolucionari, que alliberarà la Robin i els altres esclaus.

Illa Warship 
L'Illa Warship (軍艦島 Gunkan-jima), també coneguda amb els noms d'Illa Gunkan i Illa Creuer de Guerra, és l'illa on viuen l'Apis i el seu avi Bompen. Aquesta illa té l'aparença d'un vaixell de guerra però en el passat aquesta illa era l'illa perduda dels dracs de la raça Sennenryu, una raça de dracs que viuen 1000 anys i que quan arriben al final de la seva vida arriben a l'illa per morir i renéixer. Per fer això es dirigeixen al Niu del Drac, una àrea submarina que emergeix cada mil anys.
 Aquesta illa apareix només en la sèrie d'animació. El seu aspecte està basat en l'illa de Hashima, a la prefectura de Nagasaki.

North Blue  
L'oceà de North Blue està delimitat per la Red Line i per la part de la Grand Line coneguda com el Nou Món. Fins ara no s'han revelat gaires coses sobre aquest oceà, però alguns dels personatges més destacats de la sèrie procedeixen d'allà, com són en Sanji, l'explorador Montblanc Noland i els seus descendents, els Pirates d'en Bellamy, en Trafalgar Law, en Basil Hawkins i en X Drake.

Lvneel 
El Regne de Lvneel (ルブニール王国 Rubunīru Ōkoku) és el país on va néixer en Montblanc Noland i també on va ser executat. Els seus descendents van néixer allà però en algun moment en Montblanc Cricket va marxar-ne i es va dirigir a la Grand Line. Lvneel és un país de turons verds i amb edificis semblants als que es troben als països escandinaus.

West Blue  
L'oceà de West blue està delimitat per la Red Line i per la part de la Grand Line coneguda com el Nou Món. Fins ara no s'han revelat gaires coses sobre aquest oceà, però alguns dels personatges més destacats de la sèrie procedeixen d'allà, com són la Nico Robin, en Brook, en Shanks, en Laffitte, en Daz Bones i en Capone Bege. També és el lloc d'origen de l'illa flotant de Thriller Bark.

Ohara 
Ohara (オハラ Ohara) era l'illa on va néixer la Nico Robin. Ohara es va fundar fa 5000 anys, quan es va plantar l'Arbre del Coneixement, l'arbre gegant que dominava l'illa i dins del qual es va fundar una biblioteca que aplega volums d'història i arqueologia de tot el món, raó per la qual erudits i arqueòlegs de tot el món s'hi van traslladar. Però quan la Nico Robin tenia 8 anys l'illa va ser destruïda mitjançant un Buster Call, ja que es va descobrir que els erudits havien estat estudiant els Poneglyphs prohibits. L'única supervivent d'Ohara és la Robin.

South Blue 
L'oceà de South blue està delimitat per la Red Line i per la primera part de la Grand Line, coneguda com a Paradise. Fins ara no s'han revelat gaires coses sobre aquest oceà, però alguns dels personatges més destacats de la sèrie procedeixen d'allà, com són en Franky, en Portgas D. Ace, l'Eustass Kid, en Killer, la Jewelry Bonney i l'Inazuma.

Illa del Karate 
L'illa del Karate (カラテの島 Karate no Shima) és una illa de South Blue on la gent pot aprendre moltes arts marcials diferents. És on en Jerry del CP6 va aprendre boxa.

Regne de Torino 
El Regne de Torino (トリノ王国 Torino Ōkoku) és una illa relativament petita amb un arbre enorme que creix al seu centre. Alguns també l'anomenen l'Illa del Tresor. És l'illa on és enviat en Tony Tony Chopper per en Bartholomew Kuma durant els esdeveniments de l'Arxipèlag Sabaody i on passarà dos anys millorant les seves habilitats mèdiques.
L'illa està habitada per humans i per ocells gegants. Els humans són tots molt baixets i grassos i vesteixen només amb faldilles fetes de fulles i herbes, de manera que semblen homes prehistòrics. No obstant són molt intel·ligents i tenen grans coneixements de medicina. Posseeixen una gran biblioteca mèdica i són capaços de fabricar armes complexes. Els ocells gegants viuen a la part superior de l'arbre i governen els humans que viuen a terra. Els ocells tenien un conflicte amb els humans, ja que pensaven que els volien robar els ous mentre que els humans només volien recollir plantes medicinals que creixen a l'arbre. En Chopper aconseguirà solucionar aquest conflicte i fer-se amic de tothom.
 El nom en japonès del regne, "Torino Okoku", és un joc de paraules de "Tori no Okoku" (鳥の王国), que significa literalment "Regne dels Ocells".

Baterilla 
Baterilla (バテリラ Baterira) és l'illa on va néixer en Portgas D. Ace. Es diu que en aquesta illa es va veure en Gol D. Roger actuant més com un pare que com un pirata, i per això el Govern Mundial i l'Armada van registrar tota l'illa per trobar el seu fill. La Portgas D. Rouge vivia en aquesta illa i va mantenir el seu embaràs durant vint mesos per protegir l'Ace i va morir després del part. L'illa té l'aspecte d'una illa tropical, amb cabanes de fusta, palmeres, platges de sorra blanca i aigües cristal·lines.

Red Line 
La Red Line (赤い土の大陸（レッドライン） Akai Tsuchi no Tairiku (Reddo Rain), que es tradueix literalment per "Continent de Terra Vermella") és l'únic continent que existeix en el món de One Piece. Com el seu nom indica, és una gran línia de terra vermella que envolta el planeta seguint la direcció d'un dels meridians. La Red Line separa, juntament amb la Grand Line, el món en quatre oceans: l'East Blue, el North Blue, el West Blue i el South Blue.

En realitat, més que un continent, la Red Line és un grup d'illes ajuntades. En el punt que la Red Line i la Grand Line es creuen, la Red Line té les seves pròpies illes d'estiu, hivern, primavera i tardor. La Red Line té l'aspecte d'una cadena muntanyosa altíssima i indestructible, que arriba fins a una alçada de 10000 metres en alguns punts, cosa que fa que es consideri impassable. Això no obstant, hi ha diverses maneres de creuar la Red Line per arribar als altres mars i a la Grand Line: enfilar-se pels canals d'aigua de la Muntanya Inversa, aconseguir un permís del Govern Mundial per travessar el continent per terra a través de Mariejois o bé submergir-se fins a l'Illa dels Tritons i passar pel forat que uneix la primera meitat de la Grand Line i el Nou Món.

Muntanya Inversa 
La Muntanya Inversa (リヴァース・マウンテン Rivāsu Maunten) és una muntanya que es troba en el punt on es creuen la Red Line i la Grand Line i on es troben els corrents marítims dels quatre oceans. És un dels dos punts d'entrada a la Grand Line coneguts.
Els corrents procedents dels quatre oceans s'enfilen per la muntanya, es barregen al cim i llavors flueixen avall cap a la Grand Line i desemboquen als Caps Bessons. A les entrades dels corrents ascendents hi ha portals construïts per una mà desconeguda. Molts pirates que volen entrar a la Grand Line moren abans de poder pujar la muntanya a causa dels corrents hostils i de les tempestes, que els fan estavellar-se contra les parets de la muntanya.

Caps Bessons 
Els Caps Bessons (双子岬 Futago Misaki) es troben al peu de la muntanya inversa, a la sortida que du a la Grand Line. Des d'aquest punt es pot triar una de les set rutes de la Grand Line esperant que el Log Pose detecti el camp magnètic de la primera illa de la ruta desitjada. A cada cap hi ha un far per evitar que els vaixells xoquin de nit amb la Grand Line i on els navegants poden aconseguir informació i adquirir un Log Pose. En Crocus és l'encarregat de mantenir els fars encesos i sembla que viu al far del cap nord.

Mariejois 
La Terra Sagrada de Mariejois (聖地マリージョア Seichi Marījoa) és la capital del Govern Mundial. Es troba a la Red Line, en el punt on es creuen el continent i la Grand Line i que separa la primera part d'aquest mar del Nou Món. La ciutat es troba a 10000 metres sobre el nivell del mar. Aquesta ciutat és el quarter general del Govern Mundial, on viuen els membres del Gorosei, encarregats del govern dels països aliats sota la bandera del Govern Mundial. Entre els altres habitants de la ciutat hi ha els membres dels Nobles del Món. Cada quatre anys hi té lloc el Reverie, el Consell dels Reis.

L'únic que s'ha vist fins ara de Mariejois és un palau gegant, on el Gorosei i el Reverie es reuneix. És un palau amb un mínim de sis pisos i múltiples torres. Dins del palau es troba la sala on es reuneix el Gorosei, un gran estany interior, la sala del Consell dels Reis i el despatx d'en Kong, el Commandant en Cap del Govern Mundial.
 El palau de Mariejois té una gran semblança amb el castell de Chambord, situat a França.

Grand Line 
La Grand Line (偉大なる航路（グランドライン） Idainaru Kōro (Gurando Rain), que es tradueix per "Gran Ruta Marítima") és l'oceà on la majoria dels esdeveniments de la sèrie tenen lloc. La Grand Line recorre el món de One Piece pel seu equador i de manera perpendicular a la Red Line, delimitant així els altres quatre grans oceans. La Grand Line està envoltada al nord i al sud pel Cinturó de la Calma, una zona de mar sense corrents marítimes ni vents i plena de monstruosos Reis del Mar. Es creu que la Grand Line és en realitat un gran corrent marítim que recorre el món d'oest a est. Es diu que els únics que han explorat tota la Grand Line són els membres de la tripulació d'en Gol D. Roger.

Aquest oceà és considerat el més perillós del món i la gent que viu als altres oceans l'anomena el Cementiri dels Pirates. La Grand Line es divideix en dues meitats, separades per la Red Line. La primera part sol anomenar-se simplement Grand Line mentre la segona meitat és coneguda com el Nou Món (新世界 Shinsekai), en ser un territori poc explorat. Això no obstant, les persones que han visitat el Nou Món es refereixen a la primera meitat de l'oceà com a Paradise ((楽園（パラダイス） Paradaisu, literalment "Paradís") donant a entendre que la segona meitat és molt més perillosa. Mentre Paradise és majoritàriament governat per l'Armada i el Govern Mundial, el Nou Món està controlat per quatre grans pirates a qui s'anomena conjuntament els Quatre Emperadors (四皇 Yonkou).

En estar envoltada pels dos Cinturons de la Calma, es creu que només es pot sortir de la Grand Line al seu inici i al seu final, però el Govern Mundial envia regularment vaixells a través del Cinturó de la Calma després d'haver forrat les quilles amb Kairoseki i així fent-los indetectables pels Reis del Mar.

El temps atmosfèric de la Grand Line és molt inusual. Els corrents i el clima són extremadament volàtils i poden canviar en un instant. Això inclou guèisers, tempestes de pluja i de neu, ciclons i molts altres fenòmens atmosfèrics extrems. El clima i els corrents només són estables i predictibles en les illes i en les aigües que les envolten. Aquesta inestabilitat a alta mar és causada per les característiques de les illes de la Grand Line, que es classifiquen en quatre categories (Hivern, Primavera, Estiu i Tardor) segons l'estació que predomina a l'illa durant l'any. A més a més cada tipus d'illa té les seves quatre pròpies estacions depenent del moment de l'any, fent que a la Grand Line hi hagi un total de setze estacions diferents. Al Nou Món el clima és encara més erràtic que el de la primera meitat de la Grand Line. Mentre algunes illes tenen un clima relativament simple, com nevades i pluja, en altres tenen lloc efectes que desafien les lleis de la física, com mars d'aigua bullent, pluges de llampecs, illes que floten i animals que corren per l'aire.

Les brúixoles normals no funcionen a la Grand Line a causa dels camps magnètics de les illes. Per poder navegar a la Grand Line cal utilitzar una brúixola especial anomenada Log Pose. El Log Pose funciona registrant el camp magnètic d'una illa, de manera que apunta cap allà, i un cop s'ha arribat a aquella illa registrarà el camp magnètic de l'illa següent. El Log Pose pot fer això per generar fins a set rutes diferents que surten de la Muntanya Inversa i que acaben convergint a l'última illa de la Grand Line, Raftel. El temps que el Log Pose necessita per registrar un nou camp magnètic varia d'illa en illa, des d'unes hores fins a un any sencer. Això no obstant, també existeixen els Eternal Pose, una versió del Log pose que apunta permanentment a la mateixa illa i que mai canvia, facilitant molt el viatge fins a arribar a una illa concreta. El Log Pose que cal utilitzar al Nou Món és diferent del de la primera meitat de la Grand Line pel fet que algunes illes canvien o amaguen del tot el seu camp magnètic, cosa que pot fer que un vaixell es perdi durant el viatge. Per això el Log Pose del Nou Món té tres brúixoles i cada una assenyala una illa diferent. L'estabilitat del moviment de l'agulla reflecteix l'estabilitat del camp magnètic de l'illa.

Localitzacions de la Grand Line

Whiskey Peak 
Whiskey Peak (ウイスキーピーク Uisukī Pīku) és la ciutat principal de l'Illa del Cactus (サボテン島 Saboten-jima), la primera illa d'una de les set rutes de la Grand Line. El temps de càrrega del Log Pose és de menys d'un dia.

Whiskey Peak és una ciutat completament habitada per caçadors de recompenses que treballen per la Banda Baroque. Quan una tripulació pirata arriba a la ciutat, els habitants els enganyen donant-los la benvinguda i organitzant un banquet en el seu honor i així aconsegueixen capturar-los per entregar-los a l'Armada. Es desconeix qui habita l'illa després de la dissolució de la Banda Baroque, exceptuant en Mr. 9, la Miss Dilluns i el seu fill.

L'Illa del Cactus és una illa amb diferents muntanyes que tenen forma de cactus, amb espines que en realitat són tombes de pirates que han mort a mans dels caçadors de recompenses.

 Els noms que es veuen a les diferents tombes són noms de persones relacionades amb la producció de la sèrie escrits a l'inrevés.

Illa de Nanimonai 
L'Illa de Nanimonai (何もない島 Nani mo Nai Shima) és una illa deshabitada que hi ha just abans del Regne d'Alabasta. No ha aparegut a la història, només se la coneix per l'Eternal Pose que la Nico Robin dona a en Luffy a Whiskey Peak. Més tard es confirma que de fet aquesta illa és una pila d'excrements d'un peix de colors gegant, fent que una de les mentides de l'Usopp es facin realitat.

 Nanimonai significa "no-res" en japonès.

Little Garden 
Little Garden (リトルガーデン Ritoru Gāden) és l'illa prehistòrica que es troba després de l'Illa de Cactus. És una illa on encara hi viuen dinosaures i mamífers prehistòrics a causa del seu clima. La major part de l'illa està ocupada per una jungla humida, que ha fet que l'evolució de les espècies animals hi sigui molt més lenta que a la resta de la Grand Line. Els humans s'adapten molt malament a aquest clima i sovint moren afectats per malalties ja extingides en altres parts del món, que solen agafar per culpa del temps de càrrega del Log Pose, que és d'un any. A causa d'això, només un humà, l'escriptor Louis Arnote, ha aconseguit sobreviure per explicar-ho i va ser ell qui va batejar l'illa amb el nom de Little Garden. Actualment els únics habitants que hi ha a l'illa són els gegants Dorry i Brogy, que fa més 100 anys que s'hi barallen per decidir el guanyador d'una competició de pesca.

L'illa té una forma quasi circular, amb dues cadenes muntanyoses paral·leles que en realitat són els esquelets dels dos Reis del Mar pescats per en Dorry i en Brogy i que són l'origen de la discussió que tenen. A la base de cada una de les calaveres és on cada gegant té el seu campament. A la part nord de l'illa hi ha el Volcà de l'Hora, un volcà que entra en erupció cada hora i els gegants utilitzen les erupcions per marcar l'inici i final de cada lluita. A l'interior de la jungla hi ha una casa feta de cera que va crear en Mr. 3 mentre ell i la Miss Setmana d'Or estaven destinats a l'illa.

Illa de Kyuka 
L'Illa de Kyuka (キューカ島 Kyūka-jima) és una illa de vacances situada en algun punt de la Grand Line. El centre de l'illa està ocupat per una palmera gegant que sembla un parasol i sobre la qual hi ha un gran hotel. Es tracta d'un illa destinada al descans on molts turistes passen les vacances i és el destí preferit dels surfistes per les grans onades que es formen a la seva costa. En aquesta illa és on en Mr. 3 i la Miss Setmana d'Or passen els seus dies lliures i on la capitana Hina capturarà en Mr. 2 Bon Kurei i en Mr. 3.

Regne de Drum 
El Regne de Drum (ドラム王国 Doramu Ōkoku) és un país que ocupa tota l'extensió de l'Illa de Drum (ドラム島 Doramu-tō). Després de l'expulsió definitiva de l'antic rei Wapol, el país ha canviat el seu nom pel de Regne de la Flor de Cirerer (サクラ王国 Sakura Ōkoku) i ha adoptat com a símbol una bandera pirata amb pètals de flor de cirerer. És el lloc on va néixer en Tony Tony Chopper i actualment el rei de l'illa és en Dalton.

L'Illa de Drum és una illa d'hivern, coberta de neu tot l'any i en la que destaca una cadena de muntanyes amb forma de tambor. Quan encara s'anomenava Regne de Drum l'illa va ser governada per bons reis i va desenvolupar una ciència mèdica molt avançada i va ser el lloc d'entrenament d'alguns dels millors metges de la Grand Line. Però amb el regnat del rei Wapol el govern es va convertir en una tirania i aquesta medicina avançada es va perdre i la gran majoria de metges van ser morts, expulsats o obligats a treballar en exclusiva pel rei. Quan els Pirates d'en Barbanegra van envair l'illa en Wapol i la seva cort van fugir. Els habitants de l'illa van decidir organitzar unes eleccions per escollir un nou rei, però en Wapol va tornar per reclamar el seu regne i al mateix moment també van arribar a l'illa els Pirates del Barret de Palla, que el van derrotar i expulsar definitivament. Al cap de poc en Dalton va ser escollit nou rei de l'illa i va canviar el nom del país pel de Regne de la Flor de Cirerer.

Bighorn 
Bighorn (ビックホーン Bikku Hoon) és un poblet proper a la costa de l'Illa de Drum i és el lloc on van desembarcar els Pirates del Barret de Pall i també en Wapol. Allà va tenir lloc el combat entre en Dalton i en Wapol, amb victòria de l'últim, i el poble va ser engolit per una esllavissada de neu. Poc després va ser reconstruït pels seus habitants. És on hi ha la residència habitual del nou rei Dalton.

Muntanyes de Drum i Castell de Drum 
Les Muntanyes de Drum (ドラムロック Doramu Rokku) són una cadena de muntanyes en forma de tambor que dominen l'Illa de Drum. La muntanya del mig és la més alta i és on hi ha el Castell de Drum (ドラム城 Doramu-jō), la residència oficial del rei del regne. Després de la primera expulsió d'en Wapol, la doctora Kureha va convertir el castell en la seva residència. El castell consta de diferents pisos, connectats per una gran escala de cargol central. Després que en Dalton fos proclamat rei el castell va ser convertit en el centre mèdic de l'illa sota la direcció de la doctora Kureha. El castell està connectat a sis punts de l'illa mitjançant cordes per les quals circulen telefèrics en forma de xampinyó que funcionen pedalejant.

Cocoa Weed, Gyasta i Robelle 
Cocoa Weed (ココアウィード Kokoa Wīdo), Gyasta (ギャスタ Gyasuta) i (ロベール Robēru) són poblets de l'Illa de Drum. A Cocoa Weed hi ha el restaurant Stool's, on la doctora Kureha va curar una infecció al fill del propietari. Gyasta és coneguda pel seu llac gelat on es pot patinar sobre gel. Robelle és el poble on va aparèixer l'Ace i on va deixar un missatge per en Luffy.

Regne d'Alabasta 

El Regne d'Alabasta (アラバスタ王国 Arabasuta Ōkoku) és un regne amb una llarga història situat a l'Illa Sorrenca (サンディ島 Sandi Airando), una illa d'estiu situada aproximadament a la meitat de la primera part de la Grand Line. És una de les illes més grans visitades pels Pirates del Barret de Palla, ja que conté diverses ciutats i pobles i un gran riu. La major part de l'illa es troba ocupada per un desert. La bandera d'Alabasta és un sol format per un cercle envoltat per 8 símbols en forma de coma. L'arquitectura i cultura del regne és una barreja del món àrab, egipci i del Far West americà. El regne està governat per rei Nefertari Cobra, el pare de la Vivi. També és el lloc on està amagat el Plutó, una de les antigues armes de guerra.

Alubarna 
Alubarna (アルバーナ Arubāna) és la capital del regne. Està situada en un altiplà prop d'un oasi al nord del país i envoltada d'un gran mur blanc, cosa que fa que només es pugui accedir a l'interior de la ciutat a través de quatre grans escales. Al centre de la ciutat hi ha el Palau d'Alubarna (アルバーナ宮殿 Arubāna Kyūden), on viuen la família reial i els seus criats i on es reuneix el govern del regne. Just davant del palau hi ha la Plaça Major de la ciutat, una plaça circular on tindrà lloc l'enfrontament entre la Guàrdia Reial i l'Exèrcit Rebel. Prop d'aquesta plaça hi ha la Torre del Rellotge d'Alubarna, l'edifici més alt d'Alubarna. A l'últim pis s'hi ubica un rellotge i només s'hi pot accedir des d'unes escales a la planta baixa de la torre. És aquí on en Crocodile situa un canó per disparar sobre el palau i la plaça major. A l'exterior de la ciutat és on hi ha la Tomba dels Reis (王家の墓 Ōke no Haka), el conjunt funerari on s'enterren els governants d'Alabasta. És on hi ha una cambra secreta on hi ha guardat el Poneglyph que explica on s'amaga el Plutó.

Nanohana 
Nanohana (ナノハナ Nanohana) és la ciutat portuària més important d'Alabasta, situada al sud-est del regne. És la ciutat on es fan la gran majoria d'importacions i exportacions. És famosa pel seu perfum, d'olor molt forta pels que no hi estan acostumats. La ciutat és coneguda amb el sobrenom de la Petita Flor d'Alabasta. És on hi ha el restaurant Spice Bean, on es retrobaran en Luffy i l'Ace. Gran part de la ciutat va quedar destruïda per les accions de la Banda Baroque.

Yuba 
Yuba (ユバ Yuba) és un poble situat en un oasi a l'oest del país. Va ser fundat fa 8-10 anys per en Toto i en Kohza sota les ordres del rei Cobra per tal que es convertís en una estació de pas de la ruta que uneix les diferents ciutats de la zona. La ciutat va ser abandonada per tothom excepte en Toto a causa dels tres anys de sequera i per les contínues tempestes de sorra enviades per en Crocodile. És on es va situar inicialment el quarter general de l'Exèrcit Rebel fins que es va traslladar a Katorea per falta de subministraments. Després de la derrota d'en Crocodile, la ciutat va ser reconstruïda per en Toto i en Kohza.

Erumalu 
Erumalu (エルマル Erumaru) era una ciutat situada a la desembocadura del riu Sandora. Abans coneguda com la Ciutat Verda, va ser abandonada després que les contínues tempestes de sorra obstruïssin els canals d'aigua.

Rainbase 
Rainbase (レインベース Reinbēsu) és una ciutat al nord-oest d'Alabasta i una de les úniques que manté la seva prosperitat durant els tres anys de sequera, degut sobretot a la seva indústria del joc. Per aquesta raó se la coneix amb el sobrenom de la Ciutat dels Somnis. El paisatge de la ciutat està dominat pel casino Rain Dinners, propietat d'en Crocodile. El casino té forma de piràmide coronada amb un cocodril daurat i està envoltat per un fossat ple d'aigua. Després de la derrota d'en Crocodile el casino és demolit.

Katorea 
Katorea (カトレア Katorea) és una ciutat situada al nord-est de Nanohana i és on s'instal·la el quarter general de l'Exèrcit Rebel després d'abandonar Yuba. La ciutat és coneguda per ser el lloc on es produeix el famós perfum que després s'exporta des de Nanohana.

Cafè de les Aranyes 
El Cafè de les Aranyes (スパイダーズカフェ Supaidā Kafe) és una cafeteria situada a l'oest d'Erumalu, prop de la costa d'Alabasta. La propietària del cafè és la Paula, també coneguda com a Miss Primer de Gener. La cafeteria serveix com a lloc de trobada dels Agents Oficials de la Banda Baroque.

Desert de Sandora 
El Desert de Sandora (サンドラ砂漠 Sandora Sabaku) és el desert que ocupa la gran majoria de la superfície del Regne d'Alabasta. És un desert de sorra on fa una calor horrible i on les dunes poden arribar a fer 300 metres d'alçària. Al desert no hi viu ningú, només s'utilitza com a ruta per a les caravanes que van de ciutat en ciutat. Entre els animals del desert s'hi troben el Llangardaix Gegant de Sandora, els Dugongs Kung-Fu, els Corredors Erimaki, els Ànecs Tacats, els Ocells Warusagi, les aranyes Maduixes del Desert i els Crancs Gegants. També hi ha una planta anomenada Cactus Mescal, que provoca al·lucinacions a qui se la menja.

Riu Sandora 
El Riu Sandora (サンドラ川 Shandora-gawa) és el riu més gran d'Alabasta, que parteix el regne per la meitat. El riu fa més d'una milla d'amplada. Al riu hi viuen els Dugongs Kung-Fu, els Cocodrils Banana i els Peixos Gat Gegants.

Jaya 

Jaya (ジャヤ Jaya) és una illa de primavera coberta de boscos. Antigament l'illa tenia forma de calavera i era molt més gran que ara, però gran part de l'illa va ser llançada a cel pel Corrent Knock-Up i va quedar-se al White-White Sea. Actualment només queda la part de l'illa que formava la part de la boca de la calavera. El temps de càrrega del Log Pose és de quatre dies.

Fins fa quatre-cents anys l'illa estava governada per la tribu dels Shandians, que guardaven la Ciutat d'Or i el Poneglyph de l'illa, però ells també van ser llançats al cel juntament amb l'illa. Actualment l'illa està majorment deshabitada exceptuant alguns pobles, però els pirates l'utilitzen habitualment per repostar aigua i menjar. A la part oest de l'illa és on hi ha la cabana on viu en Montblanc Cricket. Als boscos de l'illa hi habiten insectes gegants i també els Ocells del Sud.

Mock Town 
Mock Town (モックタウン Mokku Taun) és el port més important de Jaya. És un poble habitat majoritàriament per pirates, que es gasten allà els diners aconseguits en les seves rapinyes. El poble està fet de cases de fusta i és ple de bars i cases d'apostes. L'hotel més important és l'Hotel Tropical (トロピカルホテル Toropikaru Hoteru), el lloc on viuen els Pirates d'en Bellamy quan s'estan a l'illa.

G-2 
La Base G-2 de l'Armada (海軍G・L第2支部 Kaigun Gurando Rain Dai-Ni Shibu) és una base situada a la Grand Line i commandada pel vicealmirall Comil. Apareix a la minisaga protagonitzada per l'Ace. Aquesta base és coneguda per gestionar informació altament classificada i secreta sobre tripulacions pirates. L'Ace s'hi infiltrarà per obtenir informació sobre en Barbanegra, però l'únic que descobrirà és que a la base falla el subministrament de llet, cosa que fa que calgui prendre's el cafè sol i posa a tothom de mal humor. L'Ace ho solucinarà gràcies a la seva amiga grangera Moda.

Illa Termal d'Ukkari 
L'Illa Termal d'Ukkari (うっかり温泉島 Ukkari Onsen-jima) és l'illa de la Grand Line on aterrarà en Gedatsu després de ser derrotat a Skypiea i caure del cel. L'únic habitant humà de l'illa és en Goro (que resulta ser el germà d'en Toto i l'oncle d'en Kohza), que busca una font d'aigua calenta per crear una estació termal. En Gedatsu l'ajudarà a cavar i amb l'ajuda d'un talp i un mandril gegants trobaran l'aigua i construiran el complex termal. Més tard connectaran l'illa amb Alabasta a través de túnels per facilitar l'arribada de clients com la família reial d'Alabasta. Actualment el complex termal ocupa gran part de l'illa.

Illa de les Màquines 
L'Illa de les Màquines (カラクリ島 Karakuri-jima) és una illa que apareix a la minisaga "Les Grans Operacions Espacials de l'Enel". És on el doctor Tsukimi va construir els robots Spaceys, els quals després aconseguiran arribar a la Lluna i es convertiran en seguidors de l'Enel.

Long Ring Long Land 
Long Ring Long Land (ロングリングロングランド Ronguringu Rongurando) és una cadena de deu illes col·locades en forma d'anell, connectades per un camí que només emergeix del mar un cop l'any. Les illes estan dominades per grans planes amb arbres. Els animals que viuen a les illes són únics, ja que són més llargs del normal (segons en Tonjit això és degut al fet que senten la necessitat d'estirar-se per ocupar més espai a les esplanades buides). Les deu illes són en realitat una de sola, pel que el seu camp magnètic és el mateix i això no permet utilitzar el Log Pose per viatjar d'illa en illa. A Long Ring Long Land és on tindrà lloc la lluita dels Pirates del Barret de Palla amb els Pirates d'en Foxy i també el seu primer combat amb l'Almirall Aokiji.

Water 7 
Water 7, coneguda com la Ciutat de l'Aigua (水の都ウォーターセブン Mizu no Miyako Wōtā Sebun) és una ciutat situada prop del final de la primera meitat de la Grand Line molt famosa per les seves drassanes i pels seus mestres d'aixa. És l'illa on els Pirates del Barret de Palla aniran a canviar el seu or per diners i per reparar el Going Merry. El temps de càrrega del Log Pose és de set dies. Water 7 és el lloc on es va construir l'antiga arma de guerra Plutó.

Water 7 és una ciutat construïda sobre una illa que de mica en mica es va enfonsant al mar. Per aquesta raó, a mesura que el nivell del mar anava pujant els habitants van començar a construir noves cases i carrers sobres els ja existents.
En lloc de carrers de vianants, la ciutat disposa de múltiples canals i vies d'aigua per desplaçar-se pel seu interior. Molts ciutadans utilitzen Bulls, una mena de cavalls aquàtics que van lligats a barques. Hi ha tres tipus de Bulls i els dos més petits són els que s'utilitzen dins la ciutat. Són capaços de remuntar fins i tot corrents d'aigües adverses. L'arquitectura de la ciutat té força colors, amb parets de color bru o préssec i terrats semicirculars vermells. Al centre de la ciutat hi ha una gran font que proporciona aigua per tots els canals.

Antigament a la ciutat hi havia set drassanes que fabricaven vaixells. A causa de la inflació i dels atacs pirates als vaixells de subministrament de material, algunes drassanes van anar tancant i la ciutat va començar a despoblar-se i a empobrir-se. Amb la construcció del Tren de Mar per part de la companyia Tom's Workers, la ciutat va renéixer i va tornar a florir la indústria i el comerç. Després de la mort d'en Tom, el seu deixeble Iceburg va començar a treballar a una de les drassanes i amb molt d'esforç va aconseguir unificar-les totes en una de sola, la Galley-la Company, i també va ser escollit alcalde de la ciutat. Actualment l'Iceburg treballa en un projecte per aconseguir fer flotar l'illa sencera, com una barca, i així evitar que s'acabi enfonsant al mar.

 El disseny de Water 7 està inspirat en la ciutat italiana de Venècia.

Estació Blava 
L'Estació Blava (ブルー駅(ステーション) Burū Sutēshon) és l'estació on para el Tren de Mar a Water 7. L'estació té dos pisos perquè quan la marea és alta els passatgers puguin embarcar des del pis superior.

Quarter General de la Galley-La 
És el lloc on viu l'Iceburg i possiblement és la casa més gran de l'illa, protegida per una reixa que envolta la casa i el jardí. És on té lloc el primer combat entre els Pirates del Barret de Palla i el CP9.

Drassana Número 1 
La Drassana Número 1 és considerada la millor de la Galley-La Company i on es fabriquen els millors vaixells i els més importants. És on treballen en Paulie, en Lulu, en Tilestone, en Lucci i en Kaku. La casa de l'Iceburg és prop d'aquesta drassana.

Casa d'en Franky 
És la casa on viu la Família Franky i que utilitzen com a base d'operacions. La casa té unes grans lletres daurades que diuen "Franky House" i una mena de braços robots que surten dels seus costats. La casa serà destruïda per en Luffy, en Zoro, en Sanji i en Chopper després que la Família Franky apallissi l'Usopp. Després dels esdeveniments d'Enies Lobby la Família Franky ha començat la reconstrucció de la casa.

Estació de canvi 
És la petita estació flotant on viuen la Kokoro, la Chimney i en Gonbe. És al mig de l'oceà i serveix de parada ràpida i lloc de repostatge del Tren de Mar.

Bar d'en Blueno 
És el bar regentat per en Blueno mentre estava infiltrat a la ciutat. És on solien anar a beure la Kokoro i l'Iceburg i on en Franky compra la seva cola. Després que en Blueno marxés, la Mozu i la Kiwi s'han quedat el bar i en són les encarregades.

Illa de les deixalles 
És una illa feta de les deixalles procedents de vaixells que han embarrancat o que han estat destruïts. És el lloc on la companyia Tom's Workers construïa els seus vaixells i on van construir el Tren de Mar. També és on en Franky construirà el Thousand Sunny. Prop de l'illa hi ha l'antiga seu dels Tom's Workers.

Enies Lobby 

Enies Lobby (エニエスロビー Eniesu Robī), també coneguda com l'Illa Judicial (司法の島 Shihō no Shima) és una illa sota el control directe del Govern Mundial connectada a Water 7 a través del Tren de Mar. L'illa on es troba Enies Lobby també s'anomena l'Illa de la Tarda (昼島 hiru-jima) i l'Illa Sense Nit (不夜島 fuya-jima). Des d'Enies Lobby es pot arribar directament al Quarter General de l'Armada i a la presó d'Impel Down a través del corrent de Tarai. Per aquesta raó a l'illa hi ha sempre 10.000 homes estacionats, una barreja d'agents del Govern Mundial i de soldats de l'Armada. A l'illa també hi ha un tribunal que jutja criminals d'alt nivell i els envia a Impel Down o al Quarter General de la Marina perquè siguin empresonats o executats. Recentment Enies Lobby va ser completament aniquilat per un Buster Call i va quedar en ruïnes.

Enies Lobby té algunes de les característiques més estranyes que la diferencien d'altres illes. Sota l'illa hi ha una gran cascada que sembla no tenir fons. Per alguna raó, gran part de l'illa i dels edificis que conté pengen damunt d'aquesta cascada i només queda connectada a la resta de l'illa a través d'un petit pont de terra. Una altra característica de l'illa és que sempre hi toca el sol i mai s'hi fa de nit ni s'enfosqueix el cel, ni tan sols durant les grans tempestes. Entre la Torre de la Justícia i les Portes de la Justícia el mar presenta un gran nombre de remolins a causa del xoc dels corrents i que només desapareixen quan s'obren les Portes.

Estació de Dia 
És l'estació del Tren de Mar d'Enies Lobby, situada davant de la Porta Principal i fora de la tanca que envolta l'illa.

Porta Principal 
És la porta que permet l'accés des de l'exterior de l'illa cap al pont de terra que uneix l'entrada d'Enies Lobby amb l'Illa Principal, que penja damunt de la cascada.

Porta de l'Illa Principal 
Directament darrere de la Porta Principal, aquesta porta dona accés a l'Illa Principal. És guardada pels gegants Oimo i Kashi.

Illa Principal 
L'Illa Principal és la porció d'Enies Lobby que queda penjant sobre la cascada. La major part de la superfície de l'illa està ocupada per alts edificis on hi ha estacionats els soldats i els agents. També és on hi ha el Tribunal.

Tribunal 
És gran edifici situat al final de l'Illa Principal. El Tribunal està presidit pel jutge gegant de tres caps Baskerville, que s'ajuda d'un jurat compost per criminals condemnats que sempre declaren l'acusat culpable, pel que fins ara cap acusat ha estat declarat innocent. El Tribunal està compost per un edifici central de diversos pisos. La paret posterior de l'edifici és en realitat un pont de fusta que permet unir l'Illa Principal amb la Torre de la Justícia. Els comandaments que permeten baixar el pont es troben dalt de dues torres situades als dos costats del Tribunal.

Torre de la Justícia 
La Torre de la Justícia (司法の塔 Shihō no Tō) és on hi ha el quarter general del CP9 i que només es pot connectar amb l'Illa Principal a través del pont de fusta. És una gran torre, l'edifici més alt d'Enies Lobby, amb les paraules "Enies Lobby" escrites a la seva façana. Té molts pisos i soterranis units per una gran escala, en els quals hi ha habitacions i despatxos. La cuina és a la planta baixa i té una gran nevera amb candau. Entre les habitacions destaquen l'habitació de la Kalifa, amb una gran banyera de marbre, i la d'en Jabra, que sembla un jardí amb una font, arbres i fins i tot animals. La Torre quedarà greument danyada durant el combat entre els membres dels Pirates del Barret de Palla i el CP9, i quedarà completament destruïda durant el Buster Call.

Passadís subterrani 
És un túnel subterrani reforçat amb acer que va per sota l'aigua i que connecta la base de la Torre de la Justícia amb el Pont del Dubte.

Pont del Dubte 
El Pont del Dubte (ためらいの橋 Tamerai no Hashi) és un gran pont llevadís format per dues seccions. La primera du des de la sortida del passadís subterrani fins just davant de les Portes de la Justícia i la segona ja passa a través de les portes fins a un petit port on hi ha estacionat un vaixell. Aquest pont és l'última parada per un criminal abans d'arribar a les Portes de la Justícia. L'anomenen Pont del Dubte perquè un cop el criminal arriba allà agafa tanta por del que li passarà i li entren dubtes i intenta fugir en direcció contrària a la Porta. El pont és destruït durant el Buster Call.

Portes de la Justícia 
Les Portes de la Justícia (正義の門 Seigi no Mon) són unes portes gegantines que serveixen com a entrada cap al Quarter General de la Marina i Impel Down. Es diu que quan un criminal les travessa ja no torna a veure mai més la llum del sol. Mai s'havien obert completament fins al Buster Call.

San Faldo, Pucci i St. Poplar 
San Faldo (サン・ファルド San Farudo), Pucci (プッチ Putchi) i St. Poplar (セント・ポプラ Sento Popura) són tres ciutats connectades amb Water 7 i Enies Lobby a través del Tren de Mar. De San Faldo i Pucci només se sap que també s'anomenen respectivament la Ciutat del Carnaval (カーニバルの町 Kānibaru no Machi) i la Ciutat Gourmet (美食の町 Bishoku no Machi). St. Poplar també és coneguda com la Ciutat de la Reina de la Primavera (春の女王の町 Haru no Joō no Machi) i és la ciutat on en Franky comprarà la fusta de l'Arbre Adam per fabricar el Thousand Sunny i on aniran els membres del CP9 després del Buster Call d'Enies Lobby per buscar un metge per en Rob Lucci.

Illa de Banaro 
L'Illa de Banaro (バナロ島 Banaro-tō) és una illa propera a Water 7 que va ser atacada per en Barbanegra i la seva tripulació. És aquí on l'Ace troba per fi en Barbanegra i on inicien el seu combat, que acabarà amb la derrota de l'Ace. A causa de la batalla gran part de l'illa queda destruïda, cosa que es coneix com l'Incident de Banaro. Abans de l'incident l'illa es caracteritzava per grans formacions rocoses que rebien en nom de Roca Plàtan. L'únic poble mostrat tenia un disseny semblant a un poble del Far West americà i va ser destruït pels poders de la Fruita del Diable d'en Barbanegra.

Baltigo 
Baltigo (バルティゴ Barutigo), coneguda com el "País de la Terra Blanca", és una illa on hi ha una base que pertany a l'Exèrcit Revolucionari des de fa com a mínim 10 anys. Aquesta base es troba a l'interior d'un castell. El paisatge destaca per la seva sequedat, per la pols i pels alts pilars rocosos. És una illa on es generen grans ràfegues de vent. Aquí és on la Nico Robin passarà dos anys separada de la resta dels Pirates del Barret de Palla.

Cactus Saloon 
El Cactus Saloon és l'antic nom d'un vell edifici situat en un paratge sec i desèrtic. L'edifici va ser trobat pels agents de la Banda Baroque que van escapar de la presó (Miss Primer de Gener, Miss Setmana d'Or, Mr. 4, Miss Bon Nadal, Mr. 5, Miss Sant Valentí i Lassoo) i el van convertir en el Nou Cafè de les Aranyes.

Triangle Florian 
El Triangle Florian (魔の三角地帯 [フロリアン･トライアングル], Ma no Sankaku Chitai [Furorian Toraianguru], traduït literalment per "Zona del Triangle Demoníac") és un tram de mar que cal travessar per anar de Water 7 a l'Illa dels Tritons. Aquesta zona està sempre plena d'una boira tan densa que bloqueja completament la llum del sol. Segons diuen molts vaixells mercants i pirates hi desapareixen cada any i a vegades es troben vaixells sense ningú a bord. També es diu que s'han vist vaixells embruixats amb els cadàvers dels seus mariners. Els Pirates del Barret de Palla descobriran que part d'aquestes desaparicions són degudes a la presència del vaixell d'en Gekko Moriah, Thriller Bark, però també es descobrirà la presència de criatures grans com muntanyes vistes a través de la boira que també en podrien ser la causa principal.

 El Triangle Florian està basat en la llegenda del Triangle de les Bermudes.

Thriller Bark 
Thriller Bark (スリラーバーク Surirā Bāku) és un vaixell gegant que navega per la zona del Triangle Florian. En realitat és una illa procedent de l'oceà de West Blue que va ser transformada en el vaixell pirata més gran del món i traslladada a la Grand Line. Per aquesta raó el Log Pose no pot detectar ni carregar el seu camp magnètic, perquè no en posseeix. El vaixell és propietat del Gran Guerrer de Mar Gekko Moriah. Després dels combats entre els Pirates del Barret de Palla i en Moriah i en Kuma, el vaixell queda greument danyat i abandonat.

L'illa que forma el vaixell està rodejada per una zona de mar delimitada per una gran paret exterior, que rodeja tota l'illa. La porta d'aquesta paret es troba a on seria la proa i té la forma d'una boca gegant. Quatre cadenes gegants connecten aquesta paret amb el pal major. La mateixa illa també té el seu propi mur de defensa que la rodeja, amb torres i un fossat. A mig de l'illa hi ha una gran mansió envoltada de bosc.

 L'aspecte de Thriller Bark està basat en les pel·lícules de por i en el paisatge dels boscos de la regió Transsilvània, a Romania. El nom del vaixell es basa en la famosa cançó composta per Michael Jackson "Thriller".

Bosc Semimort 
És el bosc que cobreix gran part de l'illa, format per arbres foscos i secs. En aquest bosc és on s'amaguen la gent sense ombra víctima d'en Moriah, ja que així queden protegits dels rajos de sol que els matarien. El bosc també és ple de zombis estranys creats pel doctor Hogback, com ca Cèrber amb dos caps de llop i un de guineu.

Cementiri de Thriller Bark 
El cementiri es troba en una esplanada situada entre el bosc i la mansió. La gran majoria de tombes estan ocupades per zombies que es dediquen a espantar i capturar els visitants. Després de la derrota d'en Moriah en Franky i l'Usopp hi construeixen un monument pels Pirates Rumbar i hi enterren les seves restes.

Mansió de Thriller Bark 
És una mansió enorme que recorda molt a una catedral gòtica. És on viu en Hogback. També és on hi ha el laboratori on crea els seus zombies abans que en Moriah els doni vida amb ombres. Les habitacions de la mansió estan plenes de zombies disfressats com a quadres i estores.

Jardí de les Meravelles de la Perona 
És un petit jardí situat al pont que connecta la Mansió de Thriller Bark amb la Mansió del Pal Major, amb arbres, plantes i flors. En aquest jardí hi habiten zombies salvatges sota les ordres de la Perona. Queda destruït durant el combat contra l'Oars.

Mansió del Pal Major 
És una mansió que està situada en una gran torre just al mig de Thriller Bark. En realitat aquesta torre i la mansió són el pal major del vaixell. És on hi ha la residència d'en Gekko Moriah, l'habitació de la Perona i el congelador gegant on es guardava el cadàver de l'Oars abans que el fessin ressuscitar. A un costat de la torre hi ha una gran roda amb una cadena que és el timó de la nau.

Arxipèlag Sabaody 

L'Arxipèlag Sabaody (シャボンディ諸島 Shabondi Shotō) és una àrea molt propera a la Red Line. Encara que se l'anomeni arxipèlag en realitat no és un conjunt d'illes, sinó un massiu bosc de manglars que creixen al mig de l'oceà, i cada arbre forma una illa de l'arxipèlag. Al no ser una illa no té camp magnètic perquè el llegeixi el Log Pose. Els manglars que formen l'arxipèlag reben el nom de manglars Yarukiman, que són els manglars més grans del món de One Piece, capaços de fer que les seves arrels creixin des del fons del mar fins a la superfície.

En ser un lloc molt proper a la part de la Red Line que separa la primera part de la Grand Line del Nou Món, és un arxipèlag molt visitat per tota mena de viatgers per poder preparar la seva entrada al Nou Món. També és un lloc notable per les freqüents visites els Nobles del Món, que han generat un comerç d'esclaus molt pròsper i han fet que es formin múltiples bandes de segrestadors i caçadors d'esclaus.

Els manglars que formen les illes de l'arxipèlag tenen la peculiaritat de formar contínuament bombolles de resina a través de les seves arrels. A causa de l'atmosfera especial de l'arxipèlag, aquestes bombolles es poden mantenir molt de temps flotant i sense explotar. Per aquesta raó tenen una infinitat d'usos, des de transport fins a la construcció de cases i hotels i parcs d'atraccions. Les bombolles de resina explotaran de seguida que deixin l'atmosfera de l'arxipèlag. Aquesta resina és la que s'utilitza per recobrir els vaixells i permetre'ls realitzar el viatge submarí fins a l'Illa dels Tritons.

L'arxipèlag està format per un total de 79 manglars o illes, connectats a través de ponts construïts entre les arrels dels arbres. Els setanta-nou arbres estan numerats (tenen el número ben gran escrit al tronc) i es divideixen en diferents àrees:
 1-29: és l'àrea sense llei, on solen hostatjar-se els pirates i on les bandes de caçadors de recompenses són més actives. El bar de la Shakky és al manglar número 13 i la casa de subhasta d'esclaus propietat d'en Donquixote Doflamingo al número 1.
 30-39: és on hi ha el Sabaody Park, un parc d'atraccions construït amb bombolles de resina. Al manglar número 33 hi ha una gran sala de concerts, on en Brook farà l'últim concert de la seva gira.
 40-49: és l'àrea turística, plena de botigues, restaurants, parades i botigues de records.
 50-59: és l'àrea portuària, on es preparen els vaixells per viatjar cap a l'Illa dels Tritons recobrint-los de resina.
 60-69: és on hi ha els quarters locals de l'Armada. La base principal és al manglar número 66.
 70-79: és la zona hotelera de l'illa, plena d'hostals, pensions i hotels, tots construïts amb bombolles de resina.

Marineford 
Marineford (マリンフォード Marinfōdo) és l'illa on hi ha situat el Quarter General de l'Armada durant tota la primera part de la sèrie. És una illa molt a prop de la Red Line, de Mariejois i de l'Arxipèlag Sabaody. És el lloc on resideixen l'Almirall de la Flota i els tres Almiralls, juntament amb molts vicealmiralls i oficials de rang menor, quan no estan destinats a altres bases. Marineford queda pràcticament arrasada després de la guerra contra els Pirates d'en Barbablanca, però dos anys després els edificis semblen estar completament reconstruïts. Després de ser nomenat Almirall de la Flota, en Sakazuki decideix intercanviar el Quarter General amb la Base G-1 de l'Armada, al Nou Món, de manera que actualment Marineford és la seu de la Base G-1.

L'illa de Marineford té forma de lluna creixent, i l'entrada principal de l'illa es troba a la badia formada entre les dues banyes. La costa de l'illa està completament recoberta de parets de maons i acer i amb canons situats a intervals regulars. Abans de la batalla de Marineford en Sengoku va fer construir una paret extra a la badia, feta d'acer especialment gruixut capaç de resistir fins i tot les ones de xoc d'en Barbablanca. Aquesta paret també té finestres amb canons instal·lats per disparar contra els enemics que es trobin a la badia.

Al centre de l'illa hi ha una gran plataforma d'execució on s'executen els pirates i criminals de més nivell perquè serveixin d'exemple. Al voltant del centre de l'illa hi ha una ciutat amb jardins on resideixen els soldats de l'Armada destinats al Quarter General i les seves famílies. Just davant de la plataforma d'execució hi ha una esplanada amb el nom de Plaça Oris (オリス広場 Orisu Hiroba), on hi ha la Campana de l'Ox (オックス・ベル Okkusu Beru).

A la part posterior de l'illa s'alça l'edifici del Quarter General. És un gran palau de diversos pisos que recorda els antics castells japonesos. A la base hi ha pintats els caràcters de la paraula "Armada" (海軍 Kaigun) i una gavina, símbol de l'Armada, entre els dos caràcters. Al voltant dels quatre punts cardinals de l'edifici hi ha quatre petites muntanyes amb un petit edifici a sobre i la bandera de l'Armada. Just davant de l'illa hi ha unes Portes de la Justícia que permeten l'entrada i sortida de vaixells del corrent de Tarai.

Merveille 
Merveille (メルヴィユ Meruviyu) és un conjunt d'illes flotants que es troba a la Grand Line. També s'anomena la "Terra Perduda en els núvols". És aquí on el pirata Shiki i el doctor Indigo han creat un gran nombre d'animals mutants amb l'esperança de formar un exèrcit per conquerir el món. Entre aquests animals hi ha girafes altes com gratacels, calamars que caminen i tortugues gegants. A les illes també hi viuen persones amb plomes als braços que els permeten volar. A l'illa central hi ha un castell d'estil japonès construït per en Shiki. Les illes floten gràcies a la Fruita del Diable Fuwa Fuwa, que permet a en Shiki fer flotar qualsevol matèria no viva que hagi tocat. Merveille és on tenen lloc els esdeveniments principals de la desena pel·lícula de One Piece. Després de la derrota d'en Shiki, les illes perden el seu poder de flotació i es precipiten al mar.

 "Merveille" és la paraula francesa per dir "meravella".

Illa de Karakuri 
L'Illa de Karakuri (からくり島 Karakuri-jima) és una illa d'hivern on es troba Barujimoa, el País del Futur (未来国バルジモア Mirai-koku Barujimoa). En Franky és enviat a aquesta illa per en Bartholomew Kuma i passarà els dos anys de separació de la tripulació allà. Barujimoa és un país de tecnologia molt avançada, incloent ciborgs i estructures metàl·liques.

En aquest país és on va néixer el doctor Vegapunk. Quan era petit va crear un laboratori on va realitzar molts experiments, la majoria inacabats. Aquest laboratori i el que conté es considera un tresor de la humanitat i està vigilat per l'Armada. En Vegapunk va modificar els animals de l'illa per convertir-los en ciborgs i utilitzar-los com a força de treball per construir un sistema de calefacció subterrani per tota la gent de l'illa, que no va acabar mai per falta d'habilitats i de diners. La part més visible del sistema són dues estructures en forma de claus que es veuen al cim de la muntanya més alta de l'illa. Quan en Franky va arribar a l'illa va decidir explorar l'antic laboratori i per error va pitjar el botó d'autodestrucció, que va fer explotar el laboratori, el sistema de calefacció inacabat i tota la muntanya, en un incident conegut com el "Malson de Barujimoa". L'explosió va revelar l'entrada secreta a una porció amagada del laboratori que va quedar intacta i que contenia molts plànols i prototipus d'armes. En Franky viurà allà durant dos anys per estudiar les armes i els plànols i fer-se més fort pel bé de la seva tripulació.

 El nom de l'illa, Karakuri, és el nom d'un tradicional sistema d'autòmates japonès mitjançant el qual nines i mobiliari semblava que adquirissin vida pròpia.

Illa de Momoiro 
L'Illa de Momoiro (モモイロ島 Momoiro Airando) és una illa plena d'animals i plantes de color rosa on es troba el Regne de Kamabakka (カマバッカ王国 Kamabakka Ōkoku), el lloc es reuneixen "aquells que tenen el cor d'una donzella". El nom del regne es tradueix literalment com a "ple de transvestits", que és el que són tots els habitants de l'illa, fins i tot els animals. La "reina" de l'illa és l'Emporio Ivankov.

Aquesta illa i els seus habitants són tan coneguts com la llegendària illa d'Amazon Lily. Això no obstant, cada illa és el contrari absolut de l'altra. Mentre a Amazon Lily només hi viuen dones i es comporten d'una manera similar als homes, Momoiro és plena d'homes transvestits que es comporten de manera similar a les dones. Això no obstant, igual que Amazon Lily, tots els habitants de l'illa semblen ser lluitadors poderosos, sobretot degut a la seva famosa Cuina d'Atac que millora la força dels seus cossos.

En Sanji va ser enviat a l'Illa de Momoiro per en Bartholomew Kuma i passarà allà els dos anys de separació de la tripulació. A causa de la naturalesa dels transvestits de l'illa, en Sanji considera aquell lloc com l'"infern", però igualment passarà dos anys allà entrenant les seves cames mentre fuig de la persecució dels habitants i derrotant els mestres que custodien les receptes de la Cuina d'Atac.

 "Momoiro" significa "color rosa" en japonès.

Arxipèlag Boin 
L'Arxipèlag Boin (ボーイン列島 Bōin Rettō) és una sèrie d'illes en forma de flor, en les quals viuen insectes gegants i plantes carnívores i és on l'Usopp passarà els dos anys de la separació de la tripulació, concretament en el bosc de Greenstone (グリンストン Gurinsuton). Aquest bosc és un bosc fet de menjar, també conegut com el Bosc de la Gula, amb grans arbres fruiters i on fins i tot hi ha un riu de sopa amb fideus. En realitat aquestes illes són plantes carnívores gegants que reben el nom de Baró Estómac (ストマックバロン Sutomakku Baron), que s'alimenten dels grans animals marins que s'internen a les illes per atipar-se amb el menjar que hi creix. Els animals que s'internen a l'illa no poden escapar-se'n perquè com més s'allunyen del centre de l'illa, més agressius són els insectes que hi viuen. Fins ara l'únic resident conegut de l'arxipèlag és l'Heracles.

Illa de Namakura 
L'Illa de Namakura (ナマクラ島 Namakura-tō) és l'illa on hi ha el País de la Gana, Harahettania (ハラヘッターニャ Harahettānya). És un lloc completament arrasat i amb els edificis mig en ruïnes. Aquesta devastació es pot atribuir majoritàriament al conflicte dels habitants de l'illa amb la tribu dels Braçosllargs. A causa d'això, els habitants de Harahettania van decidir fer un ritual per convocar un dimoni que solucionés els seus problemes. En el punt àlgid del ritual en Brook va aterrar al mig del cercle de persones, enviat des de l'Arxipèlag Sabaody per en Bartholomew Kuma, i va ser près per Satan, el "Rei dels Dimonis".

 "Hara hetta" significa "tinc gana" en japonès.

Illa de Kuraigana 
L'Illa de Kuraigana (クライガナ島 Kuraigana-tō) és una illa fosca i tenebrosa on hi havia el desaparegut Regne de Shikkearu (シッケアール王国 Shikkeāru Ōkoku), del qual només en queden ruïnes. L'illa destaca per estar pràcticament deshabitada i per la particular forma dels seus turons, alts i recargolats. És on en Roronoa Zoro serà enviat per en Bartholomew Kuma des de l'Arxipèlag Sabaody i on passarà dos anys millorant la seva esgrima sota les ensenyances d'en Dracule Mihawk.

Set anys abans de l'arribada d'en Zoro, a l'illa va tenir lloc una terrible guerra que no va deixar supervivents. Els únics que van quedar per habitar l'illa van ser els humandrils, uns babuins amb la capacitat d'aprendre amb molta facilitat els coneixements dels humans. En algun moment dels set anys en Dracule Mihawk va arribar a l'illa i es va instal·lar al castell. A aquesta illa va ser on en Kuma va enviar també la Perona des de Thriller Bark. Quan en Mihawk torna de la Batalla de Marineford, trobarà la noia i en Zoro instal·lats al seu castell. Després d'una discussió, en Mihawk acceptarà entrenar en Zoro durant dos anys.

 "Kuraigana" i "Shikke aru" signifiquen "és molt fosc" i "és humit" en japonès respectivament. La forma dels turons de l'illa recorda molt a la dels turons que apareixen a la pel·lícula de Tim Burton "Malson abans de Nadal", una de les pel·lícules preferides d'Eiichiro Oda.

Illa de Kenzan 
L'Illa de Kenzan (剣山島 Kenzan-tō) és l'illa on es troba el Regne de Tehna Gehna ((テーナ・ゲーナ王国 Tēna Gēna Ōkoku), pàtria de la tribu dels Braçosllargs, una raça d'humans amb els braços anormalment llargs i amb dos colzes a cada braç. L'illa està envoltada de remomilis i té altes muntanyes en forma d'espasa i construccions d'estil xinès. Els seus habitants també vesteixen roba semblant a la roba tradicional xinesa. Després de segrestar en Brook a l'illa de Namakura, tres membres de la tribu l'exposaran a l'illa de Kenzan com si fos una atracció de fira dins d'una gàbia. És on en Brook començarà la seva gran carrera musical.

 "Kenzan" (剣山) significa "Muntanya Espasa", mentre que "Tehna Gehna" és un joc de paraules amb "Te Nageena" (手長ーな), que significa "braços massa llargs".

Elbaf 
Elbaf (エルバフ Erubafu) és el nom d'una illa habitada per gegants. Es troba en algun punt desconegut de la Grand Line. Segons en Dorry i en Brogy, la societat de l'illa creu fermament en l'honor, i si es genera alguna disputa entre dos o més gegants, han d'anar a una altra illa per lluitar fins només quedi algú viu, que serà qui té raó.

Illa de Foolshout 
L'Illa de Foolshout (フールシャウト島 Fūrushauto-tō) és l'illa d'origen de l'exesclava Koala, que va ser recollida pels Pirates del Sol i la van acompanyar fins allà. És una illa desèrtica amb grans cactus. És en aquesta illa on en Fisher Tiger va ser ferit de mort per una emboscada de l'Armada liderada pel contraalmirall Strawberry i on l'Arlong va ser capturat pel vicealmirall Borsalino.

Localitzacions del Nou Món

Base G-1 
La base G-1 (海軍G・L第1支部 Kaigun Gurando Rain Dai-Ichi Shibu) era la base principal de l'Armada al Nou Món, però després de la batalla de Marinefort va intercanviar la seva localització amb la del Quarter General de l'Armada per ordres de l'almirall de la flota Sakazuki. Es troba prop de la Red Line, en una posició simètrica a la de Marineford.

Base G-5 
La base G-5 (海軍G・L第5支部 Kaigun Gurando Rain Dai-Go Shibu) és una base de l'Armada al Nou Món situada prop de la Red Line, comandada pel vicealmirall Vergo. Sembla que és una base plena de soldats problemàtics, cruels i una mica bojos. La base està formada per diferents edificis, la gran majoria dels quals presenten grans esquerdes i parts en ruïnes. Els soldats de la base es divideixen en sis unitats, la primera comandada pel vicealmirall Smoker i la capitana Tashigi i la sisena pel comodor Yarisugi.

Illes de Raijin, Risky Red i Mystoria 
Les illes de Raijin (ライジン島 Raijin-tō), Risky Red (リスキーレッド島 Risukī Reddo-tō) i Mystoria (ミストリア島 Misutoria-tō) són les tres illes on senyala el Log Pose del Nou Món un cop ha registrat el camp magnètic de l'Illa dels Tritons. De moment l'única illa de les tres que ha aparegut és l'illa de Raijin, ja que va ser la primera illa del Nou Món visitada pel pirata Urouge i la seva tripulació i també és on l'Smoker espera que es dirigeixi en Luffy. L'illa destaca per ser un lloc on contínuament cauen llamps que impacten contra la seva superfície. De les tres primeres illes del Nou Món, aquesta és la que té un camp magnètic més inestable segons el Log Pose.

 Raijin és el nom del déu del tro de la mitologia japonesa.

Punk Hazard 
L'illa de Punk Hazard (パンクハザード島 Panku Hazādo-tō) és la primera illa del Nou Món on desembarcaran els Pirates del Barret de Palla després de rebre una trucada d'ajuda procedent de d'allà. Segons el Trafalgar Law, és una illa sense un camp magnètic registrable per un Log Pose. També és el lloc on els almiralls Akainu i Aokiji van lluitar durant deu dies per aconseguir la posició d'almirall de la flota.

L'illa està dividida en dues meitats, les Terres Ardents i les Terres Glaçades, que es van generar durant el combat entre els dos almiralls. Just al centre de l'illa hi ha un llac d'aigua salada i ple de taurons, que en realitat és un cràter format durant la lluita on es va filtrar aigua de mar. L'enorme diferència de temperatures entre les dues meitats de l'illa genera grans canvis de la pressió atmosfèrica que creen vents de gran força.

Quatre anys abans del moment actual de la història, l'illa era plena de vida i el Govern Mundial la va utilitzar com a centre de recerca d'armes químiques sota la supervisió del doctor Vegapunk i en Caesar Clown, i utilitzaven presoners pirates com a conillets d'índies. Secretament, en Caesar Clown va crear una bomba de gas verinós, que va ser detonada "accidentalment". La bomba va matar tota la flora de l'illa i centenars dels seus habitants. Els supervivents van ser evacuats però els presoners supervivents van quedar-hi abandonats i una neurotoxina del gas va paralitzar-los les cames. En Caesar va ser capturat i empresonat, però va aconseguir escapar-se i tornar a l'illa un any després. Gràcies a la seva Fruita del Diable va purificar l'atmosfera de l'illa, encara que el que va fer en realitat va ser recollir i comprimir el gas i transformar-lo en la criatura gegant Smiley. Després va reclutar els supervivents com a guardians i els va donar cames artificials. Un any més tard, després de la batalla de Marineford, l'illa va ser l'escenari del combat entre els almiralls Akainu i Aokiji, amb victòria del primer. El duel va durar 10 dies i el seu gran impacte va canviar per sempre la climatologia de l'illa. Uns mesos abans de l'arribada dels Pirates del Barret de Palla, en Trafalgar Law va entrar a l'illa i va fer un pacte amb en Caesar, que li va permetre quedar-se allà a canvi de curar els seus subordinats. En Law va utilitzar la seva Fruita del Diable per transformar els antics presoners en criatures mig humanes i mig animals.

Terres Ardents 
Les Terres Ardents (炎の土地 Honō no Tochi) formen la meitat est de l'illa, que va ser més afectada pels poders de l'Akainu. És el lloc per on en Luffy, en Zoro, l'Usopp i la Robin entraran a l'illa. Abans de l'incident del gas verinós és on hi havia una base militar del Govern Mundial, que custodiava l'entrada principal de l'illa. El duel dels almiralls va deixar tota l'àrea en flames, fins i tot el mar circumdant, i els edificis es van fondre i deformar. La costa d'aquesta zona de l'illa està envoltada per grans tanques i per senyals de perill i de prohibició de passar. El drac artificial creat per en Vegapunk viu en aquesta meitat de l'illa i també és el lloc on en Caesar Clown manté l'Smiley tancat.

Terres Glaçades 
Les Terres Glaçades (氷の土地 Kōri no Tochi) formen la meitat oest de l'illa, que va ser més afectada pels poders de l'Aokiji. És el lloc de l'illa on va originar-se l'incident del gas verinós. Actualment és una regió glaçada amb grans muntanyes de gel i vents gelats, on neva contínuament. El mar que envolta aquesta meitat de l'illa és ple d'icebergs, i per això aquesta meitat de l'illa no està envoltada per una tanca. És on viuen els Germans Yeti Cool, que vigilen la zona sota les ordres d'en Caesar. En aquesta meitat de l'illa és on hi ha l'amagatall i el laboratori d'en Caesar Clown, on hi havia l'antic laboratori d'en Vegapunk. Consta de diferents nivells, seccions i edificis connectats per passadissos. És prop de la costa de l'illa i es pot arribar amb vaixell fins prop de l'entrada.

Dressrosa 
Dressrosa (ドレスローザ Doresurōza?) És una illa del Nou Món governada per Donquixote Doflamingo i la seva tripulació. Vuit-cents anys abans del començament de la història, l’illa estava governada per la dinastia Donquixote, però quan es va traslladar a Marijoa va ser substituïda per la família Riku. Vuit anys abans que comencés la narració, Doflamingo va expulsar el rei després de controlar-lo i els seus homes per atacar la població i va ser acceptat com a nou governant. Després de la derrota de Doflamingo, la família Riku ha tornat al poder. L'illa va ser dissenyada inspirant-se en nombroses inspiracions de la cultura espanyola i de l'antiga Grècia. La capital és Acàcia (アカシア Akashia?), Una ciutat portuària on es troba el palau reial i el Coliseu de Corride (コリーダコロシアム Korīda Koroshiamu?), Sota el qual s’amaga la fàbrica Smile. També forma part del territori Dressrosa la Green Bit (グリーンビッ, Gurīn Bitto?), Una illa coberta per un bosc i habitada pels tontattas.

Zou 
Zou (ゾウ Zō?, Lit. "Elefant") és l'illa on es troba el Ducat de Mokomo (モコモ公 国 Mokomo Kōkoku?), El país on viuen els visons. La seva peculiaritat més evident rau en el fet d’estar a l'esquena d’un elefant gegantí, que viu des de fa més de mil anys, anomenat Zunisha (象主ズニーシャ?): Per aquest motiu, estar sempre en moviment , no és possible establir la seva posició amb certesa i, per tant, no es pot arribar a través d'una Log Pose. A Zou hi ha un dels quatre Road Poignee Griffe.

Whole Cake Island 
Whole Cake Island (ホールケーキアイランド Hōru Kēki Airando) és una illa sota el control de la Big Mom i sembla la base d'operacions de la seva tripulació. L'illa deu el seu nom a la seva semblança amb un pastís cobert de pasta de sucre. Tots els edificis de l'illa semblen estar fets de pasta de sucre i al llarg de tota l'illa hi ha pals encesos que semblen espelmes i li donen l'aspecte d'un pastís d'aniversari.

Foodvalten 
Foodvalten (フードヴァルテン Fūdovaruten) és una de les illes del Nou Món que estava sota la protecció d'en Barbablanca. És una illa muntanyosa amb un poblet damunt del qual onejava la bandera pirata d'en Barbablanca. Després de la seva mort els Pirates d'en Barbabruna van atacar i conquerir l'illa, però poc després en Basil Hawkins i la seva tripulació van arribar-hi i es van enfrontar a en Barbabruna. Com que en Marshall D. Teach ha estat conquerint els antics territoris d'en Barbablanca, és possible que Foodvalten ara estigui sota el seu control.

Edd War 
Edd War (エッド・ウォー Eddo Wō) és un tram de mar on va tenir lloc un gran enfrontament entre els Pirates d'en Roger i els Pirates del Lleó Daurat 25 anys abans de l'inici de la història. Al mig de la batalla va esclatar una tempesta a la zona que va destruir la meitat de la flota d'en Shiki, que va quedar en desavantatge en el combat.

País de Wano 
El País de Wano (ワノ国 Wano Kuni) és un país del Nou Món no afiliat amb el Govern Mundial amb un forta política antiaperturista. En el País de Wano hi ha grans guerrers anomenats samurais (侍 samurai), tan forts que ni els membres de l'Armada s'atreveixen a acostar-s'hi. Els habitants del país vesteixen kimonos, els homes porten un pentinat anomenat chonmage i es considera que les dones han de ser modestes i parlar fluix i amb elegància. Només es coneix el nom d'una lloc, Kuri (九里 Kuri). És el país de procedència d'en Ryuma, en Kinemon i en Momonosuke.

 El nom del país, "Wano Kuni", és un joc de paraules amb Wa no Kuni (和の国), que significa literalment "País de l'Harmonia", i és un dels noms que s'utilitza per anomenar el Japó. El fet que els guerrers de l'illa s'anomenin samurais i la presència d'una política antiaperturista són una referència al Japó feudal.

Raftel 
Raftel (ラフテル Rafuteru) és l'illa que es troba al final de la Grand Line i on suposadament hi ha amagat el tresor One Piece. També es diu que a Raftel hi ha el Rio Poneglyph, que només es pot llegir si s'han trobat abans els Poneglyphs de les altres illes. En Gol D. Roger i la seva tripulació són les úniques persones que han aconseguit arribar a l'illa i que saben com fer-ho.

Cinturó de la Calma 
Els Cinturons de la Calma (凪の帯 (カームベルト) Kāmu Beruto) són dos grans àrees de mar que envolten la Grand Line pel nord i el sud. En aquestes zones no hi ha corrents marítims ni vents i són el lloc preferit de reproducció dels Reis de Mar. A causa d'aquests factors, els Cinturons de la Calma són barreres que impedeixen l'entrada de vaixells a la Grand Line de forma molt efectiva. Els únics vaixells que són capaços de travessar aquestes zones són els vaixells de l'Armada que han forrat la seva quilla amb Kairoseki, que en emetre la mateixa energia que el mar els permet passar desapercebuts i evitar els Reis de Mar. El vaixell de les Pirates Kuja també és capaç de navegar per aquestes zones en ser estirat per dues serps gegants.

Amazon Lily 
Amazon Lily (アマゾン・リリー Amazon Rirī), també coneguda com l'Illa de les Dones (女ヶ島 Nyōga shima), és l'illa habitada per la tribu Kuja i governada per la Boa Hancock. És l'illa on en Bartholomew Kuma enviarà en Ruffy des de l'arxipèlag Sabaody. L'emblema de l'illa és una calavera de la que s'originen nou serps.

La major part de l'illa està coberta per una jungla, i al seu centre s'aixeca una gran muntanya on hi ha esculpides grans estàtues de serps i també els caràcters pel nom de la tribu que l'habita. Al centre de la muntanya hi ha una vall profunda on se situa la vil·la on viuen les Kuja. L'arquitectura i la decoració del poblet recorden la de l'antiga Xina. Al poble també es troba el palau de l'emperadriu i l'arena de batalla. L'única entrada al poble per mar està tapada per una gran porta metàl·lica circular. Només es pot arribar a l'illa utilitzant un vaixell amb tracció animal, com el que utilitzen les Pirates Kuja, estirat per les serps Yuba. Els vaixells de l'Armada, gràcies al recent recobriment de les seves quilles amb Kairoseki, també poden arribar fins a l'illa però no s'hi acosten per l'acord amb l'emperadriu Hancock.

La tribu de les Kuja està formada només per dones i els homes tenen prohibida l'entrada a l'illa (amb l'excepció d'en Ruffy). Les dones solen vestir-se amb botes altes i pells d'animals que deixen gran part del cos sense cobrir. La majoria de les guerreres solen anar acompanyades d'una serp que utilitzen com a arma. Per poder tenir descendència, les dones han de marxar de l'illa i sempre tenen filles i mai fills. La majoria de les membres de la tribu mai abandona l'illa, i aquest aïllament fa que aquesta majoria mai hagi vist cap home ni en conegui l'anatomia. Les úniques dones que surten de l'illa són les que són prou fortes per unir-se a la tripulació de les Pirates Kuja. La gran majoria de les guerreres són entrenades per ser capaces d'utilitzar el Haki. La moneda de l'illa s'anomena Gor.

 La tribu de les Kuja està inspirada en la tribu mítica de les amazones. El nom de la tribu significa literalment "Nou Serps", el mateix nombre de serps que apareix al seu emblema. Totes les membres de la tribu tenen noms de flor, igual que l'illa (lliri de l'Amazones, Eucharis ×grandiflora).

Impel Down 
La Gran Presó Submarina d'Impel Down (海底大監獄インペルダウン Kaitei Daikangoku Inperu Daun) és la presó de màxima seguretat on el Govern Mundial tanca els criminals i pirates més perillosos. Al trobar-se situat al mig del Cinturó de la Calma i envoltat de Reis del Mar, arribar a Impel Down és molt difícil. L'única manera d'arribar-hi amb facilitat és a través del corrent de Tarai, accessible només a través de les Portes de la Justícia d'Enies Lobby i Marineford. També s'hi pot arribar, amb més risc, amb un dels vaixells de l'Armada forrats amb Kairoseki.

Quan els presoners arriben a Impel Down, se'ls posa en aigua bullent per desinfectar-los i esterilitzar-los. Aquest ritual s'anomena "bateig". La gran majoria xisclen de dolor, però alguns dels criminals ho suporten estoicament, com en Portgas D. Ace, en Jinbe i en Crocodile. Un cop esterilitzats, es treu la roba als presoners i se'ls dona un uniforme de pres. Un cop vestits els presoners són assignats a un dels sis nivells de la presó, basant-se en els seus crims i la seva força. A partir de llavors seran torturats diàriament de diferents maneres.

Externament, la presó té la forma d'una torre submergida, amb la seva base i fonaments al fons del mar. Dins dels confins de la presó hi ha diferents cel·les i cambres de tortura. Les cel·les estan fetes de Kairoseki per evitar que els presoners amb poders de les Fruites del Diable escapin. Tota la presó està monitoritzada amb cargols transmissors, que transmeten imatges de la presó als monitors de vigilància. També hi ha un petit laboratori mèdic i un generador al primer pis, on també hi ha el controls per obrir les Portes de la Justícia.

Nivell 1: Infern Carmesí 
L'Infern Carmesí (紅蓮地獄 Guren Jigoku) és el nivell on hi ha els presoners amb recompenses més baixes i és on va estar empresonat en Buggy. El nivell consta de diferents cel·les i d'un gran bosc d'arbres vermells. Les fulles d'aquests arbres són tan afilades com fulles d'afaitar, mentre l'herba del terra és punxeguda com una agulla. Els presoners són obligats a córrer pel bosc mentre són perseguits per aranyes verinoses i guardians, per així experimentar el dolor de ser tallat des de totes les direccions. Per aquesta raó el bosc està impregnat de sang. Al centre del bosc hi ha un forat que porta al nivell 2 i per on poden saltar els presoners que no puguin resistir la tortura del nivell 1. El nivell està vigilat per guardians humans i pels Goril·les Blaus.

Nivell 2: Infern de les Bèsties Salvatges 
L'Infern de les Bèsties Salvatges (猛獣地獄 Mōjū Jigoku) és el nivell on hi ha els presoners amb recompenses superiors a les dels presoners del nivell 1, i és on empresonaran en Mr. 3. En aquest nivell els presoners estan a l'interior de cel·les i obligats a córrer pels passadissos mentre són perseguits per bèsties salvatges. Entre aquestes bèsties hi trobem Escopins Trencaclosques i Mantícores. Els Escorpins Trencaclosques són grans insectes verinosos que poden ajuntar-se per formar centpeus gegants. Les Mantícores són lleons caníbals amb cara de persones. Poden parlar però només poden imitar paraules que els han ensenyat els presoners. La segona bèstia més forta del nivell 2 és el Basilisc, una serp gegant nascuda d'un ou de gallina, amb característiques tant de gallina i com de serp. La bèstia més forta del nivell és l'Esfinx, un lleó gegant amb cara de persona, encarregada de la vigilància de les escales que permeten sortir del nivell. Se la considera la "cap" del nivell i fins i tot és temuda pels altres animals. També és capaç d'imitar la veu humana, però només sap dir tipus de fideus.

Nivell 3: Infern de la Fam 
L'Infern de la Fam (飢餓地獄 Kiga Jigoku) és el nivell on es troben empresonats criminals amb una recompensa de 50 milions de belis o superior. És on hi ha empresonat en Mr. 2 Bon Kurei. En aquest nivell, els presoners noten la calor que s'eleva des del nivell 4 i se'ls dona molt poca aigua i menjar per mantenir-los en un estat proper a la mort. Al mig del nivell hi ha un gran forat que duu al nivell 4 i que serveix de ventilació per poder extreure el fum generat al nivell 4. Aquest nivell és vigilat per guardians humans i pels Guardians Demoníacs.

Nivell 4: Infern Ardent 
L'Infern Ardent (焦熱地獄 Shōnetsu Jigoku) és el nivell on hi ha presoners amb recompenses superiors a les del nivell 3 i és on s'empresona en Daz Bones. Al centre d'aquest nivell hi ha una caldera gegant plena de sang bullent, que es manté escalfada per una gran foguera. En aquest nivell s'obliga als presoners a transportar fusta per alimentar el foc i se'ls tortura llençant-los dins la caldera de sang bullent. Aquest nivell és vigilat per guardians humans i pels Guardians Demoníacs. En aquest nivell també hi ha la cuina de la presó i l'oficina d'en Magellan, que inclou un ascensor que permet arribar ràpidament al nivell 1.

Nivell 5: Infern Glaçat 
L'Infern Glaçat (極寒地獄 Gokkan Jigoku) és el nivell on hi ha els presoners amb recompenses de 100 milions de belis o superiors. És on estava empresonat l'Emporio Ivankov fins a la seva desaparició. En contrast amb el nivell superior, aquest nivell és un gran congelador, amb temperatures tan baixes que els presoners moren congelats o van perdent trossos de carn a causa de la gangrena freda. El menjar que es dona els presoners és congelat i virtualment inmenjable. A causa del fred aquest nivell no conté cargols transmissors excepte en les entrades que el connecten amb els nivells superior i inferior. El nivell està vigilat per la Unitat dels Llops, que originalment es trobava al nivell 2 però els llops eren tan ferotges que fins i tot perseguien els altres animals. En aquest nivell també sembla que hi ha desaparicions recurrents de presoners, que els guardians han batejat com "abduccions". La superstició diu que els presoners són segrestats per dimonis i duts a les mateixes Portes de l'Infern, encara que el que passa en realitat és que troben una entrada per arribar al nivell 5.5.

Nivell 5.5: Newkama Land 
Conegut com El Jardí de Flors Secret dels Presoners, Newkama Land (ニューカマーランド Nyūkamā Rando) és un subnivell ocult de l'Infern Glaçat, i és on van a parar tots els presoners que han estat "abduïts". Es troba entre els nivells 5 i 6, i va ser excavat fa molt de temps per un presoner amb un poder de les Fruites del Diable que li permetia excavar túnels. La "reïna" d'aquest paradís és l'Emporio Ivankov, i tots els seus habitants són transvestits. Una de les sales principals sembla una barreja de cafeteria i discoteca, amb un escenari on l'Ivankov i els seus seguidors actuen sovint. El subnivell té diferent entrades repartides per tota la presó (excepte el nivell 6), i els habitants de Newkama Land les aprofiten per apropiar-se de menjar, beguda, diaris i de tot el que necessitin. Dos anys després de la fugida massiva de presoners, la nova "reïna" de Newkama Land és en Mr. 2 Bon Kurei.

Nivell 6: Infern Etern 
L'Infern Etern (無限地獄 Mugen Jigoku) és el nivell més profund d'Impel Down i en el que es mantenen tancats els presoners més forts, que han comès crims atroços i que la seva mera existència és una amenaça pel Govern Mundial. Tots els presoners d'aquest nivell estan condemnats a mort o a cadena perpètua. És on hi ha empresonats l'Ace, en Jinbe i en Crocodile. Els presos simplement estan tancats en cel·les i esperen avorrits la seva mort, ja que les tortures dels pisos superiors s'han mostrat ineficaces contra ells.

 Impel Down mostra influències dels inferns que descriuen diferents religions. Alguns dels nivells estan inspirats en parts de l'Infern descrites a la Divina Comèdia, la gran obra del poeta italià Dante Alighieri, mentre altres estan ambientats en descripcions sobre l'Infern que fa el budisme.

Rusukaina 
Rusukaina (ルスカイナ Rusukaina) és una illa deshabitada situada al nord-oest d'Amazon Lily. És una illa on l'estació de l'any canvia cada setmana, de manera que al llarg d'un any hi ha un total de 48 climes diferents. A l'illa hi ha almenys tres volcans en actiu i la major part de la superfície està coberta per una jungla on hi viuen animals gegants i prou forts per donar problemes a en Ruffy. Antigament hi havia un regne a l'illa, però els seus habitants no van poder suportar les dures condicions climàtiques i van morir.

 "Rusukaina" significa literalment "Hi ha algú a casa?".

One Piece
Mons de ficció